Osoby o tym nazwisku:
 Damjan Damjanow – bułgarski poeta
 Georgi Damjanow – bułgarski i sowiecki polityk i wojskowy